Варлаам може да се отнася за:
 Варлаам Киевски (11 век), православен духовник
 Варлаам Хутински (?-1193), православен духовник
 Варлаам Калабрийски (1290-1348), италиански филолог и богослов
 Варлаам Светогорец (?), православен мъченик
 Варлаам Охридски (16 век), охридски архиепископ
 Варлаам Московски (16 век), руски духовник
 Варлаам Пловдивски (20 век), български духовник
 Варлаам Пловдивски (20 век), български духовник